L'équipe cycliste Ljubljana Gusto Santic (officiellement Team Ljubljana Gusto Santic) est une équipe cycliste slovène ayant le statut d'équipe continentale.

Histoire de l'équipe 

En 2018, l'équipe Rog-Ljubljana fusionne avec l'équipe Attaque Team Gusto pour former Ljubljana Gusto Xaurum.

Principales victoires

Courses UCI 
 Tour of Vojvodina : Jure Kocjan (2006), Robert Vrečer (2008)
 Trofeo Gianfranco Bianchin : Matic Strgar (2006), Robert Vrečer (2008)
 Belgrade-Banja Luka I : Matej Gnezda (2007), Martin Otonicar (2014)
 Grand Prix Kooperativa : Kristjan Fajt (2007)
 Cronoscalata Gardone V.T. : Robert Vrečer (2008)
 Giro del Medio Brenta : Robert Vrečer (2008)
 Ljubljana-Zagreb : Robert Vrečer (2008)
 Istrian Spring Trophy : Mitja Mahorič (2009)
 Tour de Lombardie amateurs : Jan Polanc (2012)
 Tour du Frioul-Vénétie julienne : Jan Polanc (2013) et Tadej Pogačar (2018)
 Trofeo Alcide Degasperi : Ben Hill (2019)

Championnats nationaux 
  Championnats de Croatie sur route : 4
 Course en ligne : 2021 (Viktor Potočki) et 2022 (Carlo Jurišević)
 Contre-la-montre : 2010 (Matija Kvasina) 
 Contre-la-montre espoirs : 2016 (Bruno Maltar)
  Championnats de Slovénie sur route : 2
 Course en ligne : 2013 (Luka Pibernik)
 Contre-la-montre : 2006 (Kristjan Fajt)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI America Tour

UCI Asia Tour

UCI Europe Tour

UCI Oceania Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Ljubljana Gusto Santic en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

|-
|Andi Bajc || 14.11.1988 || ||
|-
|Matej Gnezda || 12.01.1979 || ||
|-
|Gasper Mulej || 11.07.1989 || ||  Néo-pro
|-
|Bostjan Rezman || 12.12.1980 || ||
|-
|Matic Strgar || 26.07.1982 || ||
|-
|David Tratnik || 02.08.1982 ||  ||
|-
|Matej Trcek || 28.09.1986 || ||  Néo-pro
|- 
|Robert Vrečer || 08.10.1980 || ||
|-
|Blaz Zun || 12.05.1989 ||  ||  Néo-pro

Victoires

|-
|12/07/2008 || Cronoscalata Garcone V.T. ||  || 08 1.2 ||  Robert Vrečer
|-
|13/07/2008 || Giro del Medio Brenta|| || 08 1.2 ||  Robert Vrečer
|-
|07/09/2008 || Ljubljana-Zagreb||/ || 08 1.2 ||  Robert Vrečer
|-
|19/09/2008 || Tour of Vojvodina I ||  || 08 1.2 ||  Robert Vrečer
|-
|21/09/2008 || Trofeo Gianfranco Bianchin ||  || 08 1.2 ||  Robert Vrečer
|}

Effectif

|-
| Andi Bajc || 14.11.1988 ||  || 
|-
| Robert Jenko || 15.04.1990 ||  || Néo-pro
|-
| Nejc Kosir || 10.07.1990 ||  || Néo-pro
|-
| Mitja Mahorič || 12.05.1976 ||  || Perutnina Ptuj
|-
| Gasper Mulej || 11.07.1989 ||  || 
|-
| Erik Poljanec || 25.01.1990 ||  || Néo-pro
|-
| Bostjan Rezman || 12.12.1980 ||  || 
|-
| Klemen Štimulak || 20.07.1990 ||  || Néo-pro
|-
| David Tratnik || 02.08.1982 ||   || 
|-
| Jan Tratnik || 23.02.1990 ||  || Néo-pro
|-
| Blaz Zun || 12.06.1989 ||  || 

Victoires

|-
|15/03/2009|| Istrian Spring Trophy||||07 2.2|| Mitja Mahorič
|-
|28/03/2009|| des Paths of King Nikola||||07 2.2||  Bostjan Rezman
|}

Effectif

|-
| Andi Bajc || 14.11.1988 ||  ||  Radenska KD
|-
| Guillermo Rubén Bongiorno || 29.07.1978 ||  || CSF Group-Navigare
|-
| Manuele Caddeo || 02.03.1986 ||  ||  Néo-pro
|-
| Alberto Di Lorenzo || 22.04.1982 ||  || Ex-pro (A-Style Somn 2008)
|-
| Robert Jenko || 15.04.1990 ||  ||  Radenska KD
|-
| Pavel Kochetkov || 07.03.1986 ||  || Néo-pro
|-
| Nejc Kosir || 10.07.1990 ||  ||  Radenska KD
|-
| Matija Kvasina || 04.12.1981 ||  || Loborika
|-
| Luka Mezgec || 27.06.1988 ||  ||  Néo-pro
|-
| Klemen Pibernik || 19.12.1991 ||  ||Néo-pro
|-
| Erik Poljaneč || 25.01.1990 ||  ||  Radenska KD
|-
| Boštjan Rezman || 12.12.1980 ||  ||  Radenska KD
|-
| Omar Sottocornola || 19.07.1988 ||  || Néo-pro
|-
| Klemen Štimulak || 20.07.1990 ||  ||  Radenska KD
|-
| David Tratnik || 02.08.1982 ||   ||  Radenska KD
|-
| Jan Tratnik || 23.02.1990 ||  ||  Radenska KD

Victoires

|-
|25/06/2010|| Championnat de Croatie contre-la-montre||||09 CN|| Matija Kvasina
|}

Effectif

|-
| Jure Berk || 19.07.1992 ||  || Néo-pro
|-
| Jaka Bostner || 05.11.1990 ||  || Néo-pro
|-
| Urban Ferenčak || 09.01.1992 ||  || Néo-pro
|-
| Robert Jenko || 15.04.1990 ||  || Zheroquadro Radenska
|-
| Blaž Klemenčič || 10.11.1992 ||  || Néo-pro
|-
| Klemen Michelizza || 15.02.1992 ||  || Néo-pro
|-
| Jan Polanc || 06.05.1992 ||  || Néo-pro
|-
| Andrej Rajšp || 26.07.1992 ||  || Néo-pro
|-
| Klemen Štimulak || 20.07.1990 ||  || Zheroquadro Radenska
|-
| David Zupančič || 13.06.1992 ||  || Néo-pro

Victoires

|-
|}

Effectif

|-
| Blaž Bogataj ||17.03.1992 ||  ||
|-
| Jaka Bostner || 05.11.1990 ||  || Radenska
|-
| Doron Hekic ||13.12.1993 ||  ||
|-
| Robert Jenko || 15.04.1990 ||  || Radenska
|-
| Marko Pavlic ||09.02.1993 ||  ||
|-
| Luka Pibernik ||23.10.1993 ||  ||
|-
| Jan Polanc || 06.05.1992 ||  || Radenska
|-
| Andrej Rajšp || 26.07.1992 ||  || Radenska
|-
| Klemen Štimulak || 20.07.1990 ||  || Radenska
|-
| Jan Tratnik ||23.02.1990 ||  ||Quick Step

Victoires

|-
|06/10/2012 || Tour de Lombardie amateurs ||  || 08 1.2 ||  Jan Polanc
|}

Effectif

|-
|Jaka Bostner || 05.11.1990 ||  || Radenska
|-
|Tadej Hiti || 03.12.1993 ||  || Radenska
|-
|Jure Miskulin || 05.11.1994 ||  || 
|-
|Martin Otoničar || 08.05.1994 ||  || 
|-
|Marko Pavlic || 09.02.1993 ||  || Radenska
|-
|Luka Pibernik || 23.10.1993 ||  || Radenska
|-
|Jan Polanc || 06.05.1992 ||  || Radenska
|-
|Andrej Rajšp || 26.07.1992 ||  || Radenska
|-
|Uros Repse || 05.08.1993 ||  || 
|-
|Jure Rupnik || 28.10.1993 ||  || 
|-
|Blaz Zakelj || 03.10.1994 ||  || 

Victoires

|-
|11/05/2013 ||  du Tour du Frioul-Vénétie julienne ||  || 07 2.2 ||  Jan Polanc
|-
|12/05/2013 || Classement général du Tour du Frioul-Vénétie julienne ||  || 07 2.2 ||  Jan Polanc
|-
|23/06/2013 || Championnat de Slovénie sur route ||  || 09 CN ||  Luka Pibernik
|-
|12/07/2013 ||  du Czech Cycling Tour ||  || 07 2.2 ||  Luka Pibernik
|}

Effectif

|-
|Tadej Hiti ||  ||  || Radenska
|-
|Rok Korošec ||  ||  || 
|-
|Alessio Marchetti ||  ||  || FGM-MI Impianti-De Rosa
|-
|Jure Miskulin ||  ||  || Radenska
|-
|Martin Otoničar ||  ||  || Radenska
|-
|Marko Pavlic ||  ||  || Radenska
|-
|Luka Pibernik ||  ||  || Radenska
|-
|Andrej Rajšp ||  ||  || Radenska
|-
|Uros Repse ||  ||  || Radenska
|-
|Žiga Ručigaj ||  ||  || 
|-
|Matic Šafaric Kolar ||  ||  || 
|-
|Blaž Šuštar ||  ||  || 
|-
|Antonio Testa ||  ||  || Meridiana Kamen

Victoires

|-
|12/04/2014 || Banja Luka-Belgrade I ||  || 08 1.2 ||  Martin Otoničar
|}

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Victoires

|-
|24/06/2016 || Championnat de Croatie du contre-la-montre espoirs ||  || 09 CN ||  Bruno Maltar
|-
|03/07/2016 ||  du Tour de Hongrie ||  || 07 2.2 ||  Rok Korošec
|}

|-
| Tilen Finkšt || 06/07/1997 ||  || Radenska Ljubljana
|-
| Matic Grošelj || 05/04/1996 ||  || Néo-professionnel
|-
| Žiga Jerman || 26/06/1998 ||  || Néo-professionnel
|-
| Matej Mercun || 04/01/1998 ||  || Néo-professionnel
|-
| Izidor Penko || 25/07/1996 ||  || Radenska Ljubljana
|-
| Tadej Pogačar || 21/09/1998 ||  || Néo-professionnel
|-
| Aljaž Prah || 20/12/1998 ||  || Néo-professionnel
|-
| Žiga Ručigaj || 10/11/1995 ||  || Radenska Ljubljana
|-
| Andrejas Zan || 07/01/1997 ||  || Radenska Ljubljana

Effectif

|-
| Takeaki Amezawa || 04/02/1995 ||  || Utsunomiya Blitzen
|-
| Tilen Finkšt || 06/07/1997 ||  || Ljubljana Gusto Xaurum
|-
| Matic Grošelj || 05/04/1996 ||  || Ljubljana Gusto Xaurum
|-
| Timothy Guy || 16/05/1989 ||  || Ljubljana Gusto Xaurum
|-
| Ben Hill || 05/02/1990 ||  || Ljubljana Gusto Xaurum
|-
| Wen-chung Huang || 20/09/1990 ||  || Ljubljana Gusto Xaurum
|-
| Rok Korošec || 24/11/1993 ||  || My Bike-Stevens
|-
| Viktor Potocki || 27/03/1999 ||  || Ljubljana Gusto Xaurum
|-
| Aljaž Prah || 20/12/1998 ||  || Ljubljana Gusto Xaurum
|-
| Žiga Ručigaj || 10/11/1995 ||  || Ljubljana Gusto Xaurum
|-
| Anže Skok || 15/09/2000 ||  || Néo-professionnel
|-
| Luka Vrhovnik || 05/12/1998 ||  || Néo-professionnel
|-
| Peng Yuan-tang || 10/05/1993 ||  || Team McDonalds Down Under

Victoires

|-
|21/05/2019 ||  du Tour du Japon ||  || 05 2.1 ||  Ben Hill
|-
|02/06/2019 || Trofeo Alcide Degasperi ||  || 09 1.2 ||  Ben Hill
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Équipe cycliste en Slovénie
Équipe cycliste continentale